Cisek (plaats), plaats in Polen
 Cisek (gemeente), gemeente in Polen

Personen
 Wiesław Cisek, Pools voetballer